Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy – rzymskokatolicka parafia w Bydgoszczy, erygowana w 1983 roku. Należy do dekanatu Bydgoszcz V.

Bibliografia 
 

Matki Boskiej Królowej Męczenników
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Męczenników
Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy